Les élections régionales de 2000 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 2000) se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

2000
Burgenland
Politique en décembre 2000